Бе́ньямин Бе́ккер (; родился 16 июня 1981 года в Мерциге, ФРГ) — немецкий теннисист; победитель одного турнира ATP в одиночном разряде.

Общая информация 
Беньямин — старший из двух детей Ульрике и Йорга Беккеров; его сестру зовут Катрин. Не имеет родственных связей с экс-первой ракеткой мира Борисом Беккером.

В теннисе с семи лет. Любимое покрытие — хард, лучшие удары — подача и форхенд.

Между юниорской карьерой и окончательным переходом в протур Беньямин в 2001-05 годах учился в Бэйлорском университете в Уэйко, США (специализируясь в области финансов и международного бизнеса) и выступал за него в NCAA. В 2004-05 годах Беккер выигрывал местный одиночный турнир, а его университет дважды добирался до финала соревнования мужских команд и выиграл один титул.

Спортивная карьера 

Первый титул на турнирах серии «фьючерс» Беккер завоевал в октябре 2005 года и до конца сезона смог в целом взять четыре трофея на «фьючерсах» в одиночном разряде. В марте 2006 года он выиграл первый для себя турнир серии «челленджер», который проводился в Салинасе. В июне того же года Беньямин дебютирует в основных соревнованиях ATP-тура, пройдя через квалификацию на турнир в Халле. Здесь он сыграл в первом раунде против № 15 в мире Томаша Бердыха и проиграл ему. Через квалификацию Беккер отобрался и на первый в карьере турнир из серии Большого шлема — Уимблдон. Немецкий теннисист смог обыграть в первом раунде Хуана Игнасио Челу и выйти во второй. В августе он через квалификацию пробился и на Открытый чемпионат США. Беккер смог достойно выступить на турнире и обратить на себя внимание, обыграв в третьем раунде знаменитого Андре Агасси в его последнем в карьере матче. В борьбе за четвертьфинал он проиграл № 10 в мире Энди Роддику. После выступления в США Беккер впервые попал в Топ-100 мирового рейтинга. В октябре на турнире в Токио он смог выйти в полуфинал, где встретился с первой ракеткой мира Роджером Федерером и проиграл ему. По результатам сезона 2006 года получил награду Ассоциации теннисистов-профессионалов в категории «Новичок года».

В начале февраля 2007 года Беккер смог сыграть в полуфинале турнира в Делрей-Бич. Через неделю после этого он дебютировал за сборную Германии в Кубке Дэвиса, однако проиграл 2 одиночных матча в противостоянии со сборной Хорватии. Ещё через неделю на турнире в Сан-Хосе Беккер смог выйти в полуфинал. В конце сентября он сыграл дебютный финал АТП на турнире в Бангкок. Для попадания в него Беньямину пришлось обыграть представителя Топ-10 Томаша Бердых в 1/2 финала (3-6, 6-4, 6-4). В решающем матче за титул Беккера разгромил россиянин Дмитрий Турсунов — 2-6, 1-6.

В первой половине 2008 года Беккер лишь дважды добирался до четвертьфиналов АТП и потерял место в Топ-100. На Уимблдонском турнире в матче первого раунда он смог победить четвёртую ракетку мира Николая Давыденко, однако в следующем раунде он проиграл. Из-за низкого рейтинга в начале 2009 года Беккер чаще выступает на турнирах серии «челленджер» и с февраля по май выиграл четыре титула на них: Хайльбронне, Батон-Руже, Родосе и Кремоне. Эти результаты позволили Беккеру вернуть место в первой сотне рейтинга. В июне он триумфально выступил на турнира АТП в Хертогенбосе. Начав свои выступления с квалификационных раундах, Беккер выиграл подряд семь матчей, в том числе и у № 8 в мире Фернандо Вердаско во втором раунде. В финале он победил местного теннисиста Рамона Слёйтера со счётом 7-5, 6-3. Этот титул стал единственным в профессиональной карьере Беккера на турнирах АТП. Летом на турнире в Лос-Анджелесе он смог выйти в финал в парном разряде в дуэте с Франком Мозером.

Ещё один раз в парном финале он сыграл в феврале 2010 года на турнире в Сан-Хосе в альянсе с Леонардо Майером. В марте 2010 года Беньямин вновь был вызван в сборную Германии и вновь уступил 2 одиночных матчах, на этот раз французам. В июне на турнире в Халле Беккер выиграл № 5 в мире Николая Давыденко и доиграл до полуфинала. Такого же результат он добился на турнире в Хертогенбосе. Следующий раз попасть в 1/2 финала ему удалось уже осенью на турнире в Бангкоке. По ходу того турнира он смог победить № 8 в мире Фернандо Вердаско. Еще раз обыграть испанца из Топ-10 ему удалось в начале 2011 года на турнире в Брисбене. С апреля по ноябрь 2011 года Беккер не выступал в туре и скатился в рейтинге в четвёртую сотню. 

В феврале 2012 года на турнире в Мемфисе Беккер смог выйти в полуфинал. В июне он выиграл «челленджер» на траве в Ноттингеме. Ещё один «челленджер» в том сезоне он выиграл в ноябре в Ортизеи. В 2013 году Беккер выиграл два «челленджера»: в Стамбуле и Эккентале. В июне 2014 года Беккер во второй раз в карьере сыграл в финале турнира в Хертогенбосе. На этот раз победить он не смог, в решающей встрече Беньямин проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту — 6-2, 6-7(2), 4-6. В июле он вышел в полуфинал турнира в Атланте. В сентябре до 1/2 финала он дошёл на турнире в Токио. В конце октября в одиночном рейтинге Беккер поднялся на наивысшее для себя — 35-е место в профессиональной карьере.

На Открытом чемпионате Австралии 2015 года Беккер впервые в карьере вышел в третий раунд. Также впервые до третьего раунда он добрался в мае на Открытом чемпионате Франции. В октябре он смог выйти в полуфинал турнира в Куала-Лумпуре. Профессиональную карьеру Беньямин завершил в июне 2017 года после неудачной попытки отобраться на Уимблдон через квалификацию.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (23)

Победы (13)

Поражения (10)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Факты 
 В 2006 году в 3-м круге Открытого чемпионата США Беккер обыграл 36-летнего американца Андре Агасси со счётом 7-5 6-74 6-4 7-5. Этот матч стал последним для знаменитого американца, после него он объявил о завершении карьеры.
 В том же году на турнире в Токио матч Беккера против чеха Иржи Новака закончился в 3 часа 34 минуты ночи по местному времени. Это одно из самых поздних окончаний матчей в истории АТП. Беккер сумел выиграть тот матч со счётом 3-6 6-3 7-64.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Германии